Pumain ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Pumain (* 1946), französische Geographin
 Philippe Pumain, französischer Architekt und Bauunternehmer